Роберто Стеллоне (; 22 июля 1977, Рим) — итальянский футболист, нападающий; тренер.

Карьера

Игровая 
Роберто Стеллоне, сын футболиста, игравшего в «Мессине» и «Пескаре», начал свою карьеру молодёжной команде клуба «Лодиджани», после трёх сезонов за основу клуба в Серии С1, Стеллоне перешёл в клуб «Луккезе», затем перешёл в «Парму», за которую так и не вышел на поле, и «Лечче». В 1999 году Стеллоне перешёл в клуб «Наполи», через 5 лет перешёл в «Дженоа», где регулярно играл и забивал. С 2005 по 2009 год выступал за «Торино», где вначале был одним из лидеров атак, но затем стал реже появляться на поле. После вылета команды в Серию В в 2009 году перешёл в «Фрозиноне».

Тренерская 
4 июля 2016 года назначен главным тренером клуба Серии B «Бари». Контракт подписан на 2 года с возможностью продления ещё на 1 год. 7 ноября 2016 уволен со своего поста.

28 апреля 2018 года назначен главным тренером клуба Серии B «Палермо». 23 апреля 2019 года отправлен в отставку.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на torinofc.it
 Профиль на figc.it
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лодиджани»
Игроки ФК «Луккезе»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Фрозиноне»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Фрозиноне»
Тренеры ФК «Бари»
Тренеры ФК «Палермо»
Тренеры ФК «Асколи»
Тренеры ФК «Реджина»
Тренеры ФК «Беневенто»